Stories TV, een Belgische televisiezender
 Stories (radio), een Vlaams radioprogramma
 The Stories (band), een Amerikaanse rockband
 Stories (Rick Wakeman), een album van Rick Wakeman
 Stories (Avicii), een album van Avicii